La saison 2001-2002 de la Ligue américaine de hockey est la  de la ligue. Ce sont les Wolves de Chicago, anciens pensionnaires de la LIH, qui remportent la coupe Calder dès leur première saison en LAH. Seizièmes de la saison régulière, ils battent successivement trois champions de division pour conquérir la coupe.

Contexte de la saison 
La ligue passe de vingt à vingt-sept équipes. En effet, en proie à des soucis financiers, la Ligue internationale de hockey, après  d'existence, est obligée de fermer ses portes. Elle compte alors onze franchises. La ligue américaine de hockey permet à six d'entre elles de poursuivre leurs activités en les intégrant au sein de son organisation. Deux nouvelles franchises d'expansion font également leur début.

Nouvelles équipes issues de la LIH 
 Wolves de Chicago,
 Griffins de Grand Rapids,
 Aeros de Houston,
 Moose du Manitoba,
 Admirals de Milwaukee
 Grizzlies de l'Utah.

Autres changements de franchises 
 Les Panthers de Louisville suspendent leur opération et se mettent en sommeil. La franchise reviendra au jeu en 2005 sous le nom de Stars de l'Iowa.
 Les Thoroughblades du Kentucky déménagent à Cleveland dans l'Ohio devenant ainsi la seconde incarnation des Barons de Cleveland.
 Les Sound Tigers de Bridgeport et les Monarchs de Manchester rejoignent la LAH en tant que nouvelles franchises.

Saison régulière 
L'équipe finissant à la première place de sa division est automatiquement qualifiée pour les séries alors que les équipes suivantes sont classées par association pour déterminer lesquelles accèderont directement aux séries et lesquelles devront jouer une série de qualification.

La saison est marquée par un classement resserré des équipes, dix-sept d'entre elles n'étant séparées que par  à l'issue de la saison régulière.

Classement

Meilleurs pointeurs

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a lieu le  dans la patinoire Mile One Centre à Saint-Jean de Terre-Neuve dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. L'équipe du Canada bat l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de  à 11. Les canadiens gagnent également le concours d'habiletés 21 à 9 la veille.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Les séries éliminatoires se déroulent du  au .

Tour préliminaire

Association de l'Est 
Les Maple Leafs de Saint-Jean battent les Bruins de Providence  à 0.

Le Moose du Manitoba bat les IceCats de Worcester  à 1.

Association de l'Ouest 
Les Wolves de Chicago battent les Mighty Ducks de Cincinnati  à 1.

Les Phantoms de Philadelphie battent les Americans de Rochester  à 0.

Tableau final

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

LAH
LAH
Saison de la LAH